Ruck steht für:

 Ruck, in der Kinematik die zeitliche Änderung der Beschleunigung
 Ruck, das offene Gedränge im Rugby Union, siehe Gedränge (Rugby)
 Burg Ruck, Burgruine bei Blaubeuren, Baden-Württemberg

Personen:
 Adelheid Ruck-Schröder (* 1966), deutsche evangelisch-lutherische Theologin
 Alan Ruck (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Berta Ruck (1878–1978), britische Schriftstellerin
 Carl Ruck (1912–1980), deutscher Hockeyspieler
 Christian Ruck (* 1954), deutscher Politiker (CSU)
 Erwin Ruck (1882–1972), deutscher Jurist und Hochschullehrer in der Schweiz 
 Florian Ruck (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Gina Ruck-Pauquèt (Pseudonym: Katja Romin; 1931–2018), deutsche Schriftstellerin
 Ina Ruck (* 1962), deutsche Journalistin
 Isolde Elisabeth Ruck (* 1957), deutsche Kulturmanagerin und Pianistin
 Jürgen Ruck (* 1961), deutscher Gitarrist

 Taylor Ruck (* 2000), kanadische Schwimmerin
 Wolfgang Ruck, deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rucka